Val 2018 kan syfta på:
Parlamentsvalet i Afghanistan 2018
Parlamentsvalet i Armenien 2018
Parlamentsvalet i Bangladesh 2018
Parlamentsvalet i Barbados 2018
Parlamentsvalet i Bhutan 2018
Parlamentsvalet i Brasilien 2018
Presidentvalet i Brasilien 2018
Parlamentsvalet i Colombia 2018
Parlamentsvalet i Cooköarna 2018
Parlamentsvalet i Djibouti 2018
Parlamentsvalet i El Salvador 2018
Parlamentsvalet i Fiji 2018
Presidentvalet i Finland 2018
Parlamentsvalet i Gabon 2018
Parlamentsvalet i Grenada 2018
Parlamentsvalet i Irak 2018
Parlamentsvalet i Italien 2018
Parlamentsvalet i Kambodja 2018
Parlamentsvalet i Kongo-Kinshasa 2018
Parlamentsvalet i Kuba 2018
Parlamentsvalet i Lettland 2018
Parlamentsvalet i Libanon 2018
Parlamentsvalet i Luxemburg 2018
Parlamentsvalet i Mauretanien 2018
Presidentvalet i Madagaskar 2018
Parlamentsvalet i Malaysia 2018
Parlamentsvalet i Mexiko 2018
Parlamentsvalet i Monaco 2018
Parlamentsvalet i Nordcypern 2018
Parlamentsvalet i Pakistan 2018
Parlamentsvalet i Rwanda 2018
Parlamentsvalet i São Tomé och Príncipe 2018
Parlamentsvalet i Sierra Leone 2018
Parlamentsvalet i Slovenien 2018
Riksdagsvalet i Sverige 2018
Parlamentsvalet i Togo 2018
Parlamentsvalet i Turiket 2018
Parlamentsvalet i Turkmenistan 2018
Parlamentsvalet i Ungern 2018
Mellanårsvalet i USA 2018
Parlamentsvalet i Zimbabwe 2018
Parlamentsvalet i Östtimor 2018

Se även 
 :Kategori:Val 2018